Кибитень  — топоним:

 Кибитень — село в Красноярском крае;
 Кибитень — река в Красноярском крае, приток Сережа.